Ги́нзберг — фамилия еврейского происхождения.

Известные носители:
 Гинзберг, Аким Маркович (Хаим-Нуте Меерович; 1876—1920) — русский адвокат.
 Гинзберг, Александр Семёнович (1870—1937) — российский химик, фармацевт и педагог.
 Гинзберг, Аллен (1926—1997) — американский журналист и поэт, основатель битничества.
 Гинзберг, Альберт Семёнович — (1883—1963) — советский геолог и петрограф, Заслуженный деятель науки РСФСР.
 Гинзберг, Самуил Гершевич (известен под именем Вальтер Кривицкий; 1899—1941) — высокопоставленный сотрудник ИНО НКВД, бежавший на Запад.
 Гинзберг, Харолд Луи (1903—1990) — американский исследователь Библии и семитолог.

 Двойная фамилия
 Газов-Гинзберг, Анатолий Михайлович (1929—1995) — советский и израильский филолог-гебраист, семитолог.

См. также 
 
 
 Гисберг